The Riddle, termine inglese che significa L'Enigma, può riferirsi a:

Cinema 
The Riddle of the Green Umbrella  – cortometraggio del 1914
The Riddle of the Tin Soldier  – cortometraggio del 1913
The Riddle: Woman  – film del 1920 diretto da Edward José
The Riddle of the Rook  – film del 1972 diretto da Nikolaas Tinbergen
The Magic Riddle  – film d'animazione australiano del 1992 diretto da Yoram Gross
The Riddle  – film del 2007 diretto da Brendan Foley

Letteratura 
 The Riddle  – romanzo di fantasia del 2004 di Alison Croggon
 The Riddle  – fiaba dei Fratelli Grimm
 The Riddler  – personaggio dei fumetti

Musica 
The Riddle  – album jazz di Dave Brubeck del 1959
The Riddle  – secondo album in studio di Nik Kershaw del 1984
The Riddle  – singolo di Nik Kershaw del 1984
Tell Me Why (The Riddle)  – singolo di Paul van Dyk feat. Saint Etienne del 2000
The Riddle  – singolo di Five for Fighting del 2006, conosciuto anche con il titolo The Riddle (You and I)
The Riddle  – EP dei Prezioso feat. Marvin del 2009
The Riddle – Disco Fox di Gigi D'Agostino del 2010

Altro 
 The Riddle  –  insediamento nella contea di Herefordshire, in Inghilterra
 The Riddle of Pompeii  – documentario su Pompei